La Coppa UEFA 2000-2001 è stata la 30ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Liverpool nella finale contro il Alavés, grazie ad un'autorete, valente come golden goal, che ha deciso l'atto conclusivo al Westfalenstadion di Dortmund; con questo successo, il club inglese ha appaiato Juventus e Inter in vetta ai plurivincitori del trofeo. Fu la prima edizione a ricevere un club di San Marino.

Turno preliminare

Primo turno 
Al primo turno a settembre accedevano le perdenti del preliminare di Champions League.

Secondo turno

Sedicesimi di finale 
Al terzo turno a novembre accedevano le terze classificate dei gironi di Champions League.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2000-2001
 Coppa Intertoto 2000

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Edizioni della Coppa UEFA